Sádek může být:

lidské sídlo
 Sádek (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 Sádek (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy

část obce
 Sádek (Čáslavice) – část obce Čáslavice v okrese Třebíč
 Sádek (Deštnice) – část obce Deštnice v okrese Louny
 Sádek (Velké Heraltice) – část obce Velké Heraltice v okrese okrese Opava

katastrální území
 Sádek u Dívčího Hradu – katastrální území obce Dívčí Hrad v okrese Bruntál

jiný význam
 Sádek (zámek) je 598 m n. m. vysoký kopec se zámkem na vrcholu
 František Sádek – český filmař, herec, střihač, kameraman a režisér

Externí odkazy